Первый Кубок Мира среди молодёжных клубных команд проходил в Омске с 30 августа по 3 сентября 2011 года. Обладателем Кубка Мира стала российская команда «Красная Армия», представляющая Молодёжную хоккейную лигу.

Участники соревнований

Подгруппа A 
  Красная Армия (Москва, Россия, МХЛ)
  Татранские Волки (Спишска Нова Вес, Словакия)
  ХК «Рига» (Рига, Латвия, МХЛ)
  Сборная EJHL (Соединённые Штаты Америки)

Подгруппа B 
  Динамо-Шинник (Бобруйск, Белоруссия, МХЛ)
  Мальмё Рэдхокс (Мальмё, Швеция, J20 СуперЭлита)
  Ойл Бэронз (Форт-МакМюррей, Канада, AJHL)
  Энергия (Карловы Вары, Чехия, NOEN Экстралига U20)

Предварительный этап

Подгруппа A

Подгруппа B

Плей-офф

Финал

Арены

Ссылки 
 Первый Кубок Мира среди молодёжных клубных команд на сайте Молодёжной хоккейной лиги

Кубок мира среди молодёжных клубных команд